Павлюче́нко — фамилия.

 Павлюченко, Даниил Афанасьевич (1893—1967) — советский партийный и хозяйственный деятель.
 Павлюченко, Дарья Максимовна (род. 2002) — российская фигуристка.
 Павлюченко, Иван Васильевич (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Павлюченко, Константин Владимирович (род. 1971) — советский и казахский футболист и тренер.
 Павлюченко, Павел Сергеевич (род. 1998) — белорусский футболист.
 Павлюченко, Полина Григорьевна (род. 1945) — советская и украинская певица, музыкальный педагог.
 Павлюченко, Роман Анатольевич (род. 1981) — российский футболист.
 Павлюченко, Сергей Алексеевич (1902—1978) — советский музыковед, композитор, педагог.
 Павлюченко, Станислав Евстигнеевич (1937—2010) — советский и украинский дирижёр, педагог.
 Павлюченко, Тамара Петровна (род. 1941) — советская и российская актриса, режиссёр, сценарист, продюсер.
 Павлюченко, Элеонора Александровна (род. 1929) — советский и российский историк.

См. также 
 Павличенко
 Павлюченков